В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет 2017 в Грузии, который проходил с 2 по 15 июля 2017.

В окончательные заявки сборных вошли по 20 игрока, 2 из которых вратари.

Группа A

Грузия

Чехия

Швеция

Португалия

Группа B

Германия

Англия

Болгария

Нидерланды

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте УЕФА

Составы
Футбол в Европе в 2017 году